Апостолов (Апостолова) — русская и болгарская фамилия:
 Апостолов, Виден (1941—2020) — болгарский футболист, защитник.
 Апостолов, Мефодий Максимович (1915—2004) — советский молдавский актёр, Народный артист Молдавской ССР.
 Апостолов, Михаил (1980) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Апостолов, Михаил Митев (более известен как Михайло Апостолский; 1906—1987) — югославский военный, политик и историк, генерал-полковник, Народный герой Югославии.
 Апостолов, Николай Николаевич (после 1934 г. — Арденс; 1890—1974) — советский историк литературы, профессор, исследователь творчества Л. Н. Толстого.
 Апостолов, Стоян (1946) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

 Апостолова, Лидия Романовна (1928—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Апостолова, Тина Дмитриевна (1913—1992) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Апостол (значения)
 Апостолово (значения)